Monocentridae är en familj av fiskar. Monocentridae ingår i ordningen beryxartade fiskar, klassen strålfeniga fiskar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Monocentridae 4 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Beryxartade fiskar
Monocentridae